Dębosz – góra w Sudetach
 dębosz (Aesalus) – rodzaj chrząszczy z rodziny jelonkowatych

Zobacz też 
 kozioróg dębosz – gatunek chrząszczy z rodziny kózkowatych